Robert Carson (né le  à Hattiesburg, Mississippi, États-Unis) est un lanceur gaucher des Ligues majeures de baseball qui a joué pour les Mets de New York entre 2012 et 2013.

Carrière 
Robert Carson est drafté en 2007 par les Mets de New York au  de sélection. Il fait ses débuts dans le baseball majeur le  avec les Mets comme lanceur de relève dans un match face aux Blue Jays de Toronto.

Notes et références

Liens externes 

Naissance en janvier 1989
Naissance à Hattiesburg
Joueur américain de baseball
Joueur des Mets de New York
Lanceur des ligues majeures de baseball